Георгадзе (Гиоргадзе) () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Георгадзе, Амиран Георгиевич (1959—2015) — российский предприниматель и преступник.
 Гиоргадзе, Андрей Иосифович (1905 — ?) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Георгадзе, Арчил Дмитриевич (1896—1977) — советский государственный и партийный деятель.
 Гиоргадзе (Георгадзе), Бондо (1947—2000) — советский футболист.
 Георгадзе, Геннадий Валерианович (род. 1948) — советский самбист.
 Георгадзе, Георгий Гелаевич (род. 1964) — грузинский шахматист.
 Гиоргадзе, Григорий Тимофеевич (1879—1937) — грузинский политический и общественный деятель, юрист, историк и публицист.
 Георгадзе, Джемал Мемедович (род. 1925) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Гиоргадзе, Захарий Леванович (1910 — ?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Гиоргадзе, Игорь Пантелеймонович (род. 1950) — оппозиционный грузинский политик, сын П. И. Георгадзе.
 Георгадзе, Марина Александровна (1966—2006) — русский поэт, прозаик и эссеист, переводчик.
 
 Георгадзе, Пантелеймон Иванович (1925—2009) — генерал-майор, грузинский коммунист.
 Георгадзе, Нестор Асалович (1901—1983) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Георгадзе, Тамаз Васильевич (род. 1947) — грузинский шахматист.
 Гиоргадзе, Фадима Хасановна (1905 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.